Muckle est un terme venant du vieux norrois que l'on retrouve dans :
 Muckle Flugga, une île des Shetland en Écosse ;
 Muckle Green Holm, une île des Orcades en Écosse ;
 Muckle Ossa, une île des Shetland en Écosse ;
 Muckle Roe, une île des Shetland en Écosse ;
 Muckle Skerry, une île des Pentland Skerries en Écosse.

Voir aussi